Perincioli ist der Familienname folgender Personen:

 Cristina Perincioli (* 1946), Schweizer Regisseurin, Autorin, Webautorin, Produzentin
 Etienne Perincioli (1881–1944), Schweizer Bildhauer
 Marcel Perincioli (1911–2005), Schweizer Bildhauer